«Сююмбике-Зилант» — российский женский футбольный клуб из Зеленодольска Татарстана. Основан в 1990 году. На высшем уровне в чемпионате России играл в 1995—1996 годах. Высшее достижение — одиннадцатое место в 1995 году.

Чемпионаты СССР и России

Статистика выступлений

Выступления в Кубке России 
 1992 | 1/16 | Сююмбике-Зилант-Волжанка (Чебоксары) 0:2

 1993 | 1ОТ | Казань (Казань)-Сююмбике-Зилант 0:4  Халимдарова,  Клименко
 1993 | 1/8 | ЦСК ВВС (Самара)-Сююмбике-Зилант 4:0

 1994 | 2ОТ | Сююмбике-Зилант-Юность России (Оренбург) +:-
 1994 | 3ОТ | Сююмбике-Зилант-Виктория-ЗАП (Ставрополь) 1:0  Россихина
 1994 | 1/8 | Сююмбике-Зилант-Волна (Нижний Новгород) 2:0  Феоктистова,  Курицина
 1994 | 1/4 | Спартак-СКИФ (Москва)-Сююмбике-Зилант +:-

 1995 | 1/8 | Сююмбике-Зилант-ЦСК ВВС (Самара) 0:3

 1996 | 1ОТ | Сююмбике-Зилант-ЦСК ВВС-2 (Самара) 1:0  Феоктистова
 1996 | 1ОТ | Лада (Тольятти)-Сююмбике-Зилант 8:0
 1996 | 1ОТ | КАМАЗ (Набережные Челны)-Сююмбике-Зилант 2:0

Ссылки 
 Чемпионат СССР 1991 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1992 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1993 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1994 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1995 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1996 на сайте RSSSF
 Сююмбике-Зилант на сайте WOMENSOCCER

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Зеленодольска